Мохначи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мохначи — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Мохначи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Мохначи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Мохначи — деревня в Ржевском районе Тверской области.

Украина 
 Мохначи — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Мохнач